Edmund Jelinek – austriacki chirurg
 Edward Jelinek – czeski dziennikarz
 Elfriede Jelinek – pisarka austriacka, noblistka
 Jan Jelinek – niemiecki producent muzyczny
 Maria Jelinek – kanadyjska łyżwiarka figurowa
 Mirosław Jelinek – polski pastor
 Otto Jelinek – kanadyjski polityk, biznesmen, łyżwiarz figurowy
 Tadeusz Jelinek – polski pastor
 Wiera Jelinek – polska pastor

Zobacz też 
 Jelínek